Een kardinaal-priester is een van de drie kardinale orden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De andere orden zijn die van kardinaal-diaken en kardinaal-bisschop.

Kardinaal-priesters zijn bijna altijd residentieel aartsbisschop, dat wil zeggen: ze besturen een aartsbisdom. Om de kardinalen te binden aan de paus (de bisschop van Rome), wil de traditie dat deze functionarissen aan het bisdom Rome worden verbonden door middel van een titelkerk. Derhalve wordt de kardinaal-priester benoemd tot titulair priester van een Romeinse parochie. Op dezelfde wijze worden kardinaal-diakens titulair diaken van een Romeinse kerk, die dan titeldiakonie wordt genoemd. Het is overigens niet ongebruikelijk dat kardinaal-diakens (vaak met behoud van hun titeldiakonie, die dan pro hac vice titelkerk wordt) na verloop van tijd opteren voor de rang van kardinaal-priester. Dit zijn derhalve kardinaal-priesters die geen (aarts)bisdom besturen.

Het betreft dus een titulaire functie, hoewel de meeste kardinalen tijdens een bezoek aan Rome er wel eer in stellen om enige pastorale werkzaamheden voor "hun" kerk te verrichten, zoals het voorgaan in de Heilige Mis.

De Belgische kardinaal Jozef De Kesel is kardinaal-priester van de Santi Giovanni e Paolo.

De Nederlandse kardinaal Wim Eijk is kardinaal-priester van de San Callisto.

Huidige kardinaal-priesters van de Rooms-Katholieke Kerk 
(vetgedruk is kardinaal-protopriester)

Geestelijk ambt in de Rooms-Katholieke Kerk